Вода може да се отнася за:
 вода – химичното съединение H2O.
 Вода (песен) – песен на Стоян Янкулов и Елица Тодорова, с която България се представи на Евровизия `2007
 Вода (река) – река, на която е разположен град Воден в Гърция
 Вода (филм) – филм на Дипа Мехта от 2005 година